Черноручье — деревня в Ядровской волости Псковского района Псковской области.

Расположена берегу реки Дубина, в 10 км (по дорогам) к юго-востоку от южной границы Пскова и деревни Черёха.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района